Rangoon steht für:

Stadt:
 Rangun, auch Rangoon, eine Stadt in Myanmar

Film:
 Rangoon – Im Herzen des Sturms, britisch-US-amerikanisches Drama aus dem Jahr 1995
 Rangoon (Hindi, 2017), Kriegsdrama von Vishal Bhardwaj
 Rangoon (Tamil, 2017), Kriminalfilm von Rajkumar Periasamy

Geographie:
 Yangun River, auch Rangoon River, fließt durch die Stadt Rangun

Flugzeug:
 Short Rangoon, ein britisches Flugboot